Con il nome di Beatrice del Portogallo si identificano:

Beatrice del Portogallo (1347-1381), figlia del re Pietro I del Portogallo e di Inés de Castro, moglie di Sancho d'Alburquerque;
Beatrice del Portogallo (1372-1408), regina consorte di Castiglia e León dal 1379 al 1390 e seconda moglie di Giovanni I di Trastamara;
Beatrice d'Aviz (1386-1447)
Beatrice del Portogallo (1430-1506), duchessa di Viseu, figlia di don Giovanni del Portogallo e di Isabella di Braganza e sposa di Ferdinando del Portogallo, duca di Viseu;
Beatrice del Portogallo (1504-1538), figlia di Manuele I del Portogallo e della seconda moglie Maria di Castiglia, andata sposa a Carlo III di Savoia.